Поворознюк Владислав Володимирович — український фізіопатолог, доктор медичних наук.
 Поворознюк Іван Семенович — радянський танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Поворознюк Олександр Григорович — український підприємець.
 Поворознюк Олександр Миколайович — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну. .
 Пантелеймон (Поворознюк) — єпископ Ровеньківський та Свердловський, УПЦ МП.

Див. також 
 Поворозник